Easy to Love (1934), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van William Keighley
Easy to Love (1953), een Amerikaanse muziekfilm onder regie van Charles Walters